Le Sonnet 39 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : OH how thy worth with manners may I ſinge,
When thou art all the better part of me?
What can mine owne praiſe to mine owne ſelfe bring;
And what is't but mine owne when I praiſe thee,
Euen for this,let vs deuided liue,
And our deare loue looſe name of ſingle one,
That by this ſeperation I may giue:
That due to thee which thou deſeru'ſt alone:
Oh abſence what a torment wouldſt thou proue,
Were it not thy ſoure leiſure gaue ſweet leaue,
To entertaine the time with thoughts of loue,
VVhich time and thoughts ſo ſweetly doſt deceiue.
   And that thou teacheſt how to make one twaine,
   By praiſing him here who doth hence remaine.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

039